Das tapfere Schneiderlein steht für:

 Das tapfere Schneiderlein, Märchen der Brüder Grimm (1812)
 Das tapfere Schneiderlein (1941), deutscher Film von Hubert Schonger
 Das tapfere Schneiderlein (1956), deutscher Film von Helmut Spieß
 Das tapfere Schneiderlein (1960), deutscher Fernsehfilm von Kurt Rabe 
 Das tapfere Schneiderlein (1961), Schweizer Fernsehfilm von Walter J. Ammann 
 Das tapfere Schneiderlein (1981), deutscher Fernsehfilm von Uwe-Detlef Jessen 
 Das tapfere Schneiderlein, Alternativtitel von Sieben auf einen Streich (1989), Film von Dušan Trančík
 Das tapfere Schneiderlein (2008), deutscher Fernsehfilm von Christian Theede

Siehe auch:

 Tapferes kleines Schneiderlein, US-amerikanischer animierter Kurzfilm von Bill Roberts (1938)
 Sieben auf einen Streich